Шуани — название населённых пунктов в России:
 Шуани — село в Ножай-Юртовском районе Чечни.
 Шуани — село в Гудермесском районе Чечни.

См. также 
 Малые Шуани — село в Ножай-Юртовском районе Чечни.